Вагней Силва Фабиану-Сантус (; род. 14 июля 1975, Рио-де-Жанейро) — бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой, полулёгкой и легчайшей весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в период 2002—2014 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator, WEC, IFL и др. Владел титулом чемпиона IFL в полулёгком весе.

Биография 
Вагней Фабиану родился 14 июля 1975 года в Рио-де-Жанейро. В течение многих лет практиковал бразильское джиу-джитсу, выступал в этой дисциплине на самом высоком уровне: трижды выигрывал чемпионат Бразилии, в 1995 году побеждал на панамериканском чемпионате, состоял в бразильской национальной сборной во время чемпионата мира 1997 года. Удостоился чёрного пояса по БЖЖ, впоследствии получил пятый дан.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июне 2002 года, на турнире в Монреале завоевал титул чемпиона организации UCC. Дрался в различных канадских промоушенах, таких как TKO, Freedom Fights, APEX. Владел титулом чемпиона TKO в лёгкой весовой категории.

Первое в карьере поражение потерпел в октябре 2006 года на турнире APEX, уступив весьма спорным раздельным решением судей известному американскому бойцу Джеффу Каррену.

International Fight League 
В период 2007—2008 годов Фабиану сотрудничал с достаточно крупной организацией International Fight League, где в общей сложности одержал шесть побед, не потерпев ни одного поражения. При этом почти всех соперников заставлял сдаться в первых же раундах. В это время он спустился в полулёгкую весовую категорию и сумел выиграть титул чемпиона, который затем благополучно защитил. Тем не менее, летом 2008 года IFL прекратила своё существование, и бразилец таким образом стал свободным агентом.

World Extreme Cagefighting 
В августе 2008 года стало известно, что Вагней Фабиану подписал контракт с другой крупной американской организацией World Extreme Cagefighting. Он успешно провёл здесь первые два поединка, выиграв у таких бойцов как Акитоси Тамура и Фредсон Пайсан.

На октябрь 2009 года планировался его бой с непобеждённым новичком WEC Эриком Кохом, но тот травмировался и был заменён Маркусом Семерзиром. В итоге в первом же раунде Фабиану попался на «треугольник» сдался — таким образом прервалась его впечатляющая серия из восьми побед подряд. Впоследствии портал Sherdog назвал это поражение главным разочарованием года.

Потерпев первое за долгое время поражение, Фабиану решил ещё сбросить вес и спустился в легчайшую весовую категорию, где взял верх над Клинтом Годфри и Фрэнком Гомесом.

В ноябре 2010 года должен был состояться бой с бывшим чемпионом организации Брайаном Боулзом, но того сняли с турнира из-за травмы и заменили Джозефом Бенавидесом. В середине второго раунда бразилец сдался в результате успешно проведённой «гильотины». На этом сотрудничество Фабиану с WEC подошло к концу, поскольку вскоре организация была поглощена более крупным игроком на рынке смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship.

Известно, что в дальнейшем он пытался отобраться в 14 сезон популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Bellator Fighting Championships 
После почти двухлетнего перерыва в 2012 году Вагней Фабиану присоединился к Bellator Fighting Championships, где сразу же стал участником гран-при полулегковесов седьмого сезона. На стадии четвертьфиналов с помощью рычага локтя он принудил к сдаче россиянина Акопа Степаняна, но в полуфинале по очкам единогласным судейским решением уступил Раду Мартинесу.

Завершение карьеры 
Последний раз дрался в ММА среди профессионалов в декабре 2014 года на турнире Shooto Brazil в своём родном городе Рио-де-Жанейро. Выиграл у своего соперника с помощью рычага локтя и на этом завершил спортивную карьеру.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center| 16-4
| Эдинелсон Кордейру
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto Brazil 52
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:50
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-4
| Рад Мартинес
| Единогласное решение
| Bellator 80
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Холливуд, США
| <small>Полуфинал 7 сезона гран-при Bellator в легчайшем весе.
|-
| Победа
| align=center| 15-3
| Акоп Степанян
| Сдача (рычаг локтя)
| Bellator 76
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:24
| Уинсор, Канада
| <small>Четвертьфинал 7 сезона гран-при Bellator в легчайшем весе.
|-
| Поражение
| align=center| 14-3
| Джозеф Бенавидес
| Сдача (гильотина)
| WEC 52
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:45
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-2
| Фрэнк Гомес
| Единогласное решение
| WEC 49
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 13-2
| Клинт Годфри
| Единогласное решение
| WEC 46
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сакраменто, США
| Дебют в легчайшем весе.
|-
| Поражение
| align=center| 12-2
| Макенс Семерзир
| Сдача (треуольник)
| WEC 43
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:14
| Сан-Антонио, США
| Разочарование года по версии Sherdog.
|-
| Победа
| align=center| 12-1
| Фредсон Пайсан
| Единогласное решение
| WEC 40
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Чикаго, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-1
| Акитоси Тамура
| Сдача (треугольник руками)
| WEC 37
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:48
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-1
| Шед Лирли
| KO (удар рукой)
| IFL: New Blood, New Battles 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:37
| Ист-Ратерфорд, США
| Защитил титул чемпиона IFL в полулёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 9-1
| Эл Си Дэвис
| Сдача (рычаг локтя)
| IFL — World Grand Prix Finals
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:38
| Анкасвилл, США
| Стал первым чемпионом IFL в полулёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Джон Гундерсон
| Сдача (гильотина)
| IFL — World Grand Prix Semifinals
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:53
| Чикаго, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Эрик Овингс
| Сдача (рычаг локтя)
| IFL — Las Vegas
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:58
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Кэм Уорд
| Сдача (треугольник руками)
| IFL — Connecticut
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:24
| Анкасвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Иан Ловленд
| Сдача (треугольник руками)
| IFL — Atlanta
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:59
| Атланта, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-1
| Джефф Каррен
| Раздельное решение
| APEX: A Night Of Champions
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гатино, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Бао Квак
| KO (ногой в голову)
| APEX: Evolution
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:50
| Гатино, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Мэтт Фьордироза
| Единогласное решение
| Freedom Fights: Canada vs. USA
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Халл, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Томми Ли
| Сдача (треугольник руками)
| TKO 16: Infernal
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:46
| Квебек, Канада
| Выиграл титул чемпиона TKO во втором лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Али Нестор Чарльз
| Единогласное решение
| UCC 1: The New Beginning
| 
| align=center| 2
| align=center| 10:00
| Монреаль, Канада
| Выиграл титул чемпиона UCC в лёгком весе.

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии